Пыхтин:
 Пыхтин, Александр Михайлович (1899—1959) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Пыхтин, Владимир Игнатьевич — глава администрации города Павлодар () 1995

Примечания